Congdon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Congdon
 Joseph Whipple Congdon